Escapade à New York peut désigner :
Escapade à New York (The Out-of-Towners), film américain d'Arthur Hiller sorti en 1970 ;
Escapade à New York (The Out-of-Towners), remake du précédent réalisé par Sam Weisman et sorti en 1999 ;
Escapade à New York ou Une journée à New York (New York Minute), film américain de Dennie Gordon sorti en 2004.